Mareschall ist der Familienname folgender Personen:

 Samuel Mareschall (1554–1640), franko-flämischer Komponist, Organist, Sänger und Pädagoge

Siehe auch:
 Georges Mareschal (1658–1736), französischer Chirurg
 Maréchal